La Rueda kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Rueda, Michoacán de Ocampo, ort, 
 La Rueda, Jalisco, ort, Teocuitatlán de Corona, 

Robotskapade Mexikoförgreningar